Lhama - animal andido
 Llama (distrito), no Peru
 Llama (distrito de Chota), no Peru

Ver também
 Lama (desambiguação)

Desambiguações de topônimos